Волковська волость — історична адміністративно-територіальна одиниця у Східній Європі в XIX — першій чверті XX століття:

 Волковська волость — Дмитровського повіту Орловської губернії;
 Волковська волость — Краснинського повіту Смоленської губернії;
 Волковська волость — Єпіфанського повіту Тульської губернії.